Por Forte de São Francisco pode estar à procura de:

No Brasil 
 Forte de São Francisco, em Salvador (Bahia).
 Forte de São Francisco Xavier de Tabatinga, no Amazonas.
 Forte Real de São Francisco Xavier da Ribeira do Jaguaribe, no Ceará.
 Forte de São Francisco Xavier de Piratininga, no Espírito Santo.
 Forte de São Francisco do Maranhão, no Maranhão.
 Forte de São Francisco de Corumbá, no Mato Grosso.
 Forte de São Francisco da Barra, no Recife de Pernambuco.
 Forte de São Francisco Xavier de Gaibu, no cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.
 Forte de São Francisco Xavier da Praia de Fora, em Santa Catarina.

Em Portugal

Continental 
 Forte de São Francisco de Chaves, em Chaves
 Forte de São Francisco de Lovelhe, em Vila Nova de Cerveira

Nos Açores 
 Forte de São Francisco, na ilha Terceira.
 Forte de São Francisco (Vila Franca do Campo), na ilha de São Miguel.
 Forte de São Francisco Xavier de Rosto de Cão, na ilha de São Miguel.

Desambiguação